Warehouse, zie magazijn (opslagplaats)
 Warehouse (nachtclub)
 Warehouse, Nederlandse rockgroep (1972)